A Dasein Executive Search é uma empresa brasileira de recrutamento, seleção, e coaching de executivos para organizações nacionais e multinacionais. A sede da Dasein é em Belo Horizonte e a empresa possui escritórios em São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. 

A Dasein Executive Search realiza com eficácia a busca de recursos humanos estratégicos, que preencham os requisitos requeridos para o sucesso numa posição executiva empresarial. O processo realizado pela Dasein oferece excelente retorno do investimento, na medida em que a empresa pesquisa profundamente o mercado, obtendo ampla e qualificada amostragem. 

O processo é assumido com exclusividade e avalia todos os candidatos que estão sendo considerados para a posição solicitada. É um trabalho com método bem definido para o alcance efetivo dos resultados. 

A palavra Dasein é de origem alemã e traduz um conceito de Heidegger que pode ser entendido como "você é o agente transformador da sua história, ou seja, você pode vir a ser...".

Nossa História

A escolha do nome Dasein traz em si muito mais do que a forma de nos apresentar. 
Dasein é conceito, é essência propositiva, é crença que se mantém e se renova ao longo da nossa narrativa.

Dasein, do alemão, [‘da:zain], nos leva a significados ricos e férteis, como existência e presença em sua tradução mais literal. Para além disso, “Dasein” é o termo principal na filosofia existencialista de Martin Heidegger. E o Ser-aí ou Existência é a tradução portuguesa do termo alemão Dasein, muito usado no contexto filosófico como sinônimo para ser existente.

Conceito, influência filosófica e ciência: o ser humano no centro da Dasein. 
Estruturada na consciência e compreensão de Heidegger do Ser como ente existente e inacabado, em processo de constante evolução, a Dasein passa a existir, em 1995.

Heidegger, em sua trajetória e legado filosófico, resgata o conceito de Ser e o coloca como protagonista de sua história e de suas possibilidades. A partir desse lugar de pensamento, passa a existir uma compreensão mais ampla de como esse Ser influencia e é influenciado pelo seu entorno e, nesse sentido, ele se transforma num constante vir-a-ser.

Dasein é um Ser de possibilidades, que se faz no mundo, enquanto é também feito pelo mundo, numa relação dialética, profunda e potente.

Compreender cada indivíduo em seu contexto de transformação, possibilidade e evolução, é o maior motivador que a Dasein carrega, desde sempre, para desenvolver metodologias exclusivas para que o ser humano possa se exercer e se projetar em sua plena capacidade potencial. Nunca está pronto e sempre evolui: para um ser de possibilidades, a possibilidade de ser.

Compreender o momento exato da maturidade do profissional e combinar esse mesmo conceito com o momento de uma Companhia, fez com que, ao longo do tempo, a Dasein pudesse desenvolver métodos validados de adequação dessas duas perspectivas, colaborador e empresa. É dessa forma que cada profissional pode oferecer à sua Organização o melhor que traz consigo, diminuindo níveis de ansiedade e aumentando consideravelmente a motivação e o senso de realização e pertencimento.

Cruzar variáveis de pessoas certas, nos lugares certos, no momento certo é um desafio constante de construção de cenários a partir de ciência e olhar humano que nos levam à acurácia científica de nossos métodos. Falamos de edificar pontes entre desejos, possibilidades e perspectivas de futuro, partindo das situações presentes e do potencial que nelas reside.

A crença no poder de escolha e evolução que pulsa em cada ser humano, em cada empresa e em cada história nos mantêm em constante evolução e nos leva a inserir novos conceitos às nossas práticas. Assim reforçamos o nosso compromisso com a excelência, com a ciência e com a solução das situações colocadas como desafios, que, em si, carregam sempre uma boa promessa.

O Que Fazemos

Avaliação e Sucessão

Conceito 
Seguramente as pessoas são os principais ativos de uma Companhia. Decisões relacionadas a elas precisam ser tão criteriosamente analisadas e avaliadas quanto qualquer outra decisão de ordem estratégica, operacional ou financeira.Nossas soluções de Avaliação e Sucessão demonstram de forma efetiva como fazer transições e definir caminhos, para que as pessoas certas atuem nos cargos certos e no momento mais adequado. É dessa forma que as possibilidades individuais passam a gerar maior valor ao pensamento e à atuação coletiva. Uma busca constante e valiosa orientada à prosperidade da Organização, tendo como uma de suas principais alavancas a visão estratégica e clara dos potenciais do seu time.

Metodologia 

 Reuniões para compreensão profunda das necessidades, contexto e expectativas.
 Apresentação de soluções customizadas.
 Implantação das estratégias previamente definidas.
 Aferição e acompanhamento dos resultados

Resultados 
Mais do que nunca, é estratégico identificar as competências e conhecer a capacidade humana instalada em cada Companhia. A partir disso, é possível proceder com uma análise de potencial que efetivamente apoie cada empresa na tomada de decisões relevantes, tanto para o indivíduo quanto para a Organização. Para garantir o atendimento a essas necessidades, temos, ao longo de 25 anos, desenvolvido pesquisas e aplicado métodos científicos, que juntamente com nossa experiência e conhecimento, nos habilita a colaborar com as empresas e pessoas a alcançarem seus objetivos. Por tudo isso, os resultados dos Projetos de Avaliação e Sucessão vem sendo validados há mais de duas décadas pelo alto grau de previsibilidade, exatidão e impacto.

Recrutamento Executivo

Conceito 
Busca e identificação rigorosa de líderes que tenham as habilidades e a experiência necessárias para o sucesso de cada Negócio. Partindo da compreensão profunda da cultura organizacional e das necessidades individuais de cada empresa e do seu momento específico, desenhamos soluções que sejam capazes de promover a estratégia corporativa, gerar impacto e impulsionar a prosperidade do Negócio por meio da composição ideal do seu board de executivos.

Metodologia 

 Briefing e definições de busca.
 Definição de target list de empresas, abordagem direta e engajamento de candidatos
 Apresentação do mapeamento de Mercado
 Seleção e avaliação - Assessment
 Apresentação de short list e gestão de agendas
 Oferta e negociação com o profissional escolhido
 Acompanhamento do profissional contratado na fase de garantia dos serviços

Resultados 
Nosso serviço de busca de executivos consegue promover uma adequação sinérgica e primorosa entre líderes e empresas, criando estruturas apropriadas de remuneração, retenção e entrega de valor. Nossa abordagem consistente e amplamente validada no Mercado permite que os nossos clientes potencializem os seus investimentos, implantem a sua estratégia de liderança com confiança e atraiam líderes com capacidade para idear, projetar com consistência e promover o desenvolvimento e garantir a longevidade do Negócio.

Desenvolvimento de Líderes

Conceito 
Voltado exclusivamente para profissionais em cargos de relevância estratégica, a abordagem da Dasein está estruturada na abordagem prática de um conjunto de ferramentas que visam maximizar e potencializar os resultados a serem alcançados independentemente da posição. A evolução e transformação de profissionais em líderes requer uma mudança significativa e direcionamento adequado, pautado em autonomia e autoconsciência. Isso se dá desde a forma como cada líder gerencia a si mesmo até a forma como interage com subordinados, pares, superiores e, finalmente, como percebe, influencia e se relaciona com a comunidade corporativa como um todo.A Dasein desenvolveu e validou métodos próprios que se fundamentam em princípios de Gestão, Negócios e Estratégia Empresarial.  A expectativa é que a Dasein possa contribuir com intervenções específicas que gerem impacto no curto e médio prazo nas questões e no objeto do trabalho já estabelecido como ponto de partida para uma ação mais ampla e transformadora.

Metodologia 

 Reuniões para entendimento das necessidades, contexto e expectativas.
 Apresentação de soluções customizadas.
 Implantação das estratégias previamente definidas.
 Aferição e acompanhamento dos resultados.

Resultados 
Após o reconhecimento e estímulo de suas potencialidades individuais e a partir de um novo olhar realçado pelas aprendizagens ocorridas, espera-se que o profissional passe também a enxergar com maior abrangência a potência particular de cada colaborador de sua equipe e, assim, crie um espaço para que os diferenciais individuais se transformem em coletivos. A partir desse ponto, o líder está preparado para desenvolver novas formas de compreender e de agir dentro do seu ambiente, influenciando um número maior de pessoas, sejam elas pares, superiores ou subordinados. O objetivo de cada solução e projeto é acelerar o processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional do participante, com ganhos de performance, de aderência ao seu ambiente de atuação e sustentabilidade desses vetores de transformação.

Principais Segmentos de Atuação 

 Agronegócio
 Bens de consumo
 Indústria e Infraestrutura
 Indústria Química e Petroquímica
 Logística e Transportes
 Máquinas, Equipamentos e Engenharia
 Mineração, Siderurgia e Energia
 Tecnologia, Digital e Telecom
 Saúde, Serviços Médicos e Biotecnologia
 Serviços Financeiros
 Veículos e Peças

Onde nos Encontrar 

 Website
 Linkedin
 Twitter
 Instagram
 Facebook
 Youtube
 DNews - A revista Dnews é uma publicação da Dasein Executive Search que aborda carreira, recrutamento executivo, avaliação e sucessão, entre outros.

Referências

Empresas fundadas em 1996
Empresas de serviços do Brasil
Empresas de Minas Gerais